Alberto Monroy – medico, biologo, biochimico e ricercatore italiano
 Alberto Monroy – generale e politico italiano